Il quarto stato – quadro di Pellizza da Volpedo
 Il Quarto Stato – periodico diretto da Carlo Rosselli e Pietro Nenni
 Il quarto stato (Die vierte Macht) – film del 2012 diretto da Dennis Gansel
 Quarto Stato – sinonimo di proletariato